Animalia, Animal ou Metazoa é um reino biológico composto por seres vivos pluricelulares, eucariontes, heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos, com capacidade de responder ao ambiente (possuem tecido nervoso) que os envolve ou, por outras palavras, pelos animais.

A maioria dos animais possui um plano corporal que se determina à medida que se tornam maduros e, exceto em animais que metamorfoseiam, esse plano corporal é estabelecido desde cedo em sua ontogenia quando embriões. O estudo científico dos animais é chamado zoologia, que tradicionalmente estudava, não só os seres vivos com as características descritas acima, mas também os protozoários. Como resultado de estudos filogenéticos, consideram-se os Protistas como um grupo separado dos animais.

A palavra "animal" é derivada do latim anima, no sentido de fôlego vital, e entrou na língua portuguesa através da palavra animalis. Animalia é seu plural. A definição biológica da palavra refere-se a todos os membros do reino Animalia, englobando organismos tão diversos como esponjas, medusas, insetos e seres humanos. Coloquialmente, o termo "animal" é com frequência utilizado para referir-se a todos os animais diferentes dos humanos, e raramente para referir-se a animais não classificados como Metazoários.

Os metazoários mais simples apresentam simetria radial — por esta razão, são classificados como radiados (em contraposição com os bilatérios, que têm simetria bilateral). Estes animais são diploblásticos, isto é, possuem apenas dois folhetos embrionários. A camada exterior (ectoderme) corresponde à superfície da blástula e a camada interior (endoderme) é formada por células que migram para o interior. Ela então se invagina para formar uma cavidade digestiva com uma única abertura, (o arquêntero). Esta forma é chamada gástrula (ou plânula quando ela é livre-natante). Os cnidários e os ctenóforos (águas vivas, anêmonas, corais, etc) são os principais filos diploblásticos. As formas restantes, formam um grupo chamado bilatérios, uma vez que eles apresentam simetria bilateral e são triploblásticos. Os mixozoários, um grupo de parasitas microscópicos, têm sido considerados cnidários reduzidos; porém, podem ser derivados dos bilatérios. A blástula invagina sem se preencher previamente, então a endoderma é apenas seu forro interior, a parte interna é preenchida para formar o terceiro folheto embrionário, a mesoderme. Os animais mais simples dentre estes são os Platyhelminthes (vermes achatados, como a tênia).

Desenvolvimento e evolução 
Animais são eucariontes, e divergiram do mesmo grupo dos protozoários flagelados que deram origem aos fungos e aos coanoflagelados. Estes últimos são especialmente próximos por possuírem células com "colarinhos" aparecendo somente entre eles e as esponjas, e raramente em certas outras formas de animais. Em todos estes grupos, as células móveis, geralmente os gametas, possuem um único flagelo posterior com ultra-estrutura similar.

Os animais adultos são tipicamente diplóides, produzindo pequenos espermatozóides móveis e grandes ovos imóveis. Em todas as formas o zigoto fertilizado divide-se (clivagem) para formar uma esfera oca chamada blástula, que então sofre rearranjo e diferenciação celular. As blástulas são provavelmente representativas do tipo de colônia de onde os animais evoluíram; formas similares ocorrem entre os flagelados, como os Volvox.

Exceto por uns poucos traços fósseis questionáveis, as primeiras formas que talvez representem animais aparecem nos registros fósseis por volta do Pré-Cambriano. São chamadas Biota Vendiana e são muito difíceis de relacionar com as formas recentes. Virtualmente todos os restantes filos fazem uma aparição mais ou menos simultânea durante o período Cambriano. Este efeito radioativo massivo pode ter surgido devido a uma mudança climática ou uma inovação genética e é tão inesperada que é geralmente chamada de Explosão Cambriana.

As esponjas (Porifera) separaram-se dos outros animais muito cedo e são muito diferentes. Esponjas são sésseis e geralmente alimentam-se retirando as partículas nutritivas da água que entra através de poros espalhados por todo o corpo, que é suportado por um esqueleto formado por espículas. As células são diferenciadas, porém, não estão organizadas em grupos distintos.

Existem também três filos "problemáticos" - os Rhombozoa, Orthonectida, e Placozoa - e possuem uma posição incerta em relação aos outros animais. Quando eles foram inicialmente descobertos, os Protozoa foram considerados como um filo animal ou um sub-reino, porém, como eles são geralmente desrelacionados e mais similares às plantas do que animais, um novo reino, o Protista, foi criado para abrigá-los.

Características distintivas 
A distinção mais notável dos animais é a forma como as células se seguram juntas. Ao invés de simplesmente ficarem grudadas juntas, ou seguradas em um local por pequenas paredes, as células animais são conectadas por junções septadas, compostas basicamente por proteínas elásticas (colágeno é característico) que cria a matriz extracelular. Algumas vezes esta matriz é calcificada para formar conchas, ossos ou espículas, porém de outro modo é razoavelmente flexível e pode servir como uma estrutura por onde as células podem mover-se e reorganizar-se.

Diversidade 

Existem cerca de 1 200 000 espécies de animais já descritas, divididos em 54 filos, a grande maioria podemos ver sem a ajuda do microscópio, mas, existem também aqueles microscópicos, mas uma característica entre todos esses seres-vivos é que todos são pluricelulares. Os dois antigos grupos de animais: vertebrados e invertebrados, são divididos de acordo com a presença ou a ausência da coluna vertebral.

Metazoa 

Independentemente disso, todos os animais pertencem a um grupo monofilético chamado Metazoa (ou Eumetazoa quando o nome Metazoa é usado para todos os animais), caracterizado por uma câmara digestiva e camadas separadas de células que diferenciam-se em vários tecidos. Características distintivas dos metazoários incluem um sistema nervoso e músculos.

Os Metazoa mais simples apresentam simetria radial e, por esta razão, são classificados como Radiata (em contraposição com os Bilateria, que têm simetria bilateral). Para além disso, estes animais são diploblásticos, isto é, possuem dois folhetos embrionários. A camada exterior (ectoderme) corresponde a superfície da blástula e a camada interior (endoderme) é formada por células que migram para o interior. Ela então se invagina para formar uma cavidade digestiva com uma única abertura, (o arquêntero). Esta forma é chamada gástrula (ou plânula quando ela é livre-natante).  Os Cnidaria e os Ctenophora (águas vivas, anémonas, corais, etc) são os principais filos diploblásticos.  Os Myxozoa, um grupo de parasitas microscópicos, têm sido considerados cnidários reduzidos, porém, podem ser derivados dos Bilateria.

As formas restantes compreendem um grupo chamado Bilateria, uma vez que eles apresentam simetria bilateral (ao menos um algum grau), e são triploblásticos. A Blástula invagina sem se preencher previamente, então o endoderma é apenas seu forro interior, a parte interna é preenchida para formar o terceiro folheto embrionário entre eles (mesoderme). Os animais mais simples dentre estes são os Platyhelminthes (vermes achatados, como a ténia), que podem ser parafiléticos ao filo mais alto.

A vasta maioria dos filos triploblásticos formam um grupo chamado Protostomia. Todos os animais destes filos possuem um trato digestivo completo (incluindo uma boca e um ânus), com a boca se desenvolvendo do arquêntero e o ânus surgindo depois. A mesoderme surge como nos Platyhelminthes (vermes achatados, como a planária), de uma célula simples, e então divide-se para formar uma massa em cada lado do corpo. Geralmente há uma cavidade ao redor do intestino, chamada celoma, surgindo como uma divisão do mesoderme, ou ao menos uma versão reduzida disso (por exemplo, um pseudoceloma, onde a divisão ocorre entre o mesoderma e o endoderma, comum em formas microscópicas).

Alguns dos principais filos protostômios são unidos pela presença de larva trocófora, que é distinguida por um padrão especial de cílios. Estes criam um grupo chamado Trochozoa, compreendendo os seguintes:

 Filo Nemertea (ribbon worms)
 Filo Mollusca (caracóis, lulas, etc)
 Filo Sipuncula
 Filo Annelida (vermes segmentados - minhoca)

Tradicionalmente o Arthropoda - o maior filo animal incluindo insetos, aranhas, caranguejos e semelhantes - e dois pequenos filos proximamente relacionados a eles, o Onychophora e Tardigrada, têm sido considerados relativamente próximos aos anelídeos por causa de seu plano de segmentação corporal (a hipótese dos Articulata). Esta relação está em dúvida, e parece que eles, ao invés disso, pertençam a várias minhocas pseudocelomadas - os Nematoda, Nematomorpha (minhocas cabelo-de-cavalo), Kinorhyncha, Loricifera, e Priapulida - que compartilham entre si ecdise (muda do exosqueleto) e muitas outras características. Este grupo é conhecido como Ecdysozoa.

Existem vários pseudocelomados protostomados que são difíceis de serem classificados devido ao seus pequenos tamanhos e estruturas reduzidas. Os Rotifera e Acanthocephala são extremamente relacionados entre si e provavelmente pertencem proximamente aos Trochozoa. Outros grupos incluem os Gastrotricha, Gnathostomulida, Entoprocta, e Cycliophora. O último foi descoberto apenas recentemente, e como pouca investigação foi feita nos fundos marinhos, provavelmente mais coisas serão ainda descobertas. A maioria destes foi agrupada dentro do filo Aschelminthes, junto com os Nematoda e outros, porém eles não aparentam possuir relações filogenéticas entre si.

Os Brachiopoda (braquiópodes), Ectoprocta (ou Bryozoa, os briozoários) e os Phoronidas formam um grupo chamado Lophophorata, graças à presença compartilhada de um leque de cílios ao redor da boca chamado lofóforo. As relações evolucionárias destas formas não são muito claras - o grupo tem sido considerado como parte dos "deuterostomados", e talvez seja "parafilético". Eles são mais relacionados aos "Trochozoa", contudo, e os dois são frequentemente agrupados como Lophotrochozoa.

Os Deuterostomados diferem dos Protostomados de várias formas. Eles também possuem um trato digestivo completo, mas neste caso o arquêntero desenvolve-se no ânus. A mesoderme e celoma não se desenvolvem da mesma forma, e sim da evaginação da endoderme, diz-se então, de origem enterocélica. E, finalmente, a clivagem dos embriões é diferente. Tudo isto sugere que as duas linhas são separadas e monofiléticas. Os deuterostomados incluem:
 Filo Echinodermata (estrelas-do-mar, ouriços-do-mar, pepinos-do-mar etc)
 Filo Hemichordata
 Filo Chordata (vertebrados e semelhantes)
 Filo Xenacoelomorpha

Também há alguns filos animais extintos, não havendo muito conhecimento sobre sua embriologia ou estrutura interna, tornando-se assim difíceis de se classificar. Estes são, em sua maioria, vindos do período Cambriano, e incluem
 Filo Archaeocyatha (possíveis esponjas)
 Filo Conulariida (possíveis cnidários)
 Filo Conodonta (possíveis cordados ou relativamente próximos disso).
 Filo Lobopodia (possíveis artrópodos)
 Filo Sclerotoma (diferentes formas com escleritos)
 Filo Vendozoa (algumas formas do Pré-Cambriano, possívelmente nem mesmo animais)
 Filo Vetulicolia (possíveis deuterostômios)
 Desconhecido (algumas formas como Clloiudina e Hiyollitthes)

Classificação e filogenia 

No esquema original de Lineu, os animais eram de um dos três reinos, divididos nas classes de Vermes, Insetos, Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. Os cinco últimos foram subunidos em um único grupo, o Chordata, enquanto que as outras várias formas foram separadas. As listas citadas neste artigo representam a atual compreensão do grupo, embora haja variações de fonte para fonte.

A filogenia e a compreensão da história evolutiva dos Metazoa vem sofrendo grandes modificações nas últimas décadas. Tradicionalmente, a partir dos anos 40, considerou-se que a história evolutiva deste grupo poderia ser entendida pelo aumento gradativo da complexidade. Esta ideia, presente no trabalho de Libbie Hyman, estava embasada na construção de filogenias a partir das características da mesoderme (mesoderme ausente x mesoderme presente; organização da mesoderme). Enquanto a presença e ausência de mesoderme caracteriza os diploblásticos e os triblásticos, respectivamente, a organização da mesoderme nos triploblastos, relacionada à formação de cavidades internas, caracterizava os animais com celoma, pseudoceloma, schizoceloma e enteroceloma. O pressuposto era que tais características seriam conservadas ao longo da história evolutiva dos grupos e, assim, poderiam definir e sustentar os grupos dentro de metazoa. Consequentemente, a hipótese filogenética proposta organizava os metazoa em dois grandes grupos. Um grupo basal formado pelas esponjas e pelos diploblásticos (Cnidários e Ctenophoros) e um grupo mais derivado dos triploblásticos: Acelomados (Platelmintos), Pseudocelomados (Asquelmintos), Schizocelomados (Protostômios) e Enterocelomados (Deuterostômios). Esta hipótese sugeria que um ancestral diploblástico deu origem aos triblástico, enquanto, dentro dos triblástico, um ancestral acelomado deu origem aos metazoas pseudocelomados e, finalmente, um ancestral pseudocelomado deu origem aos celomados schizocélicos e enterocélicos. Tal hipótese deixa clara a concepção da época sobre a evolução dos metazoas: de organismos "menos complexos" para organismos "mais complexos".

Estudos subsequentes buscando compreender a história evolutiva dos animais foram modificando esta ideia tradicional. Principalmente a partir da década de 60, com a introdução de métodos cladísticos e utilização de dados morfológicos e moleculares, novas hipóteses filogenéticas foram sendo propostas e foi identificado que as características da mesoderme são evolutivamente mais variáveis do que esperado pelo pressuposto tradicional. Atualmente, as hipóteses filogenéticas propostas organizam os metazoas em quatro grande grupos. Um grupo basal de metazoa incluindo os Porifera, Placozoa, Cnidária e Ctenófora, e três grupos de Bilateria: Deuterostômia, Lophotrocozoa e Ecdysozoa, além de grupos com a posição ainda incerta na árvore dos Metazoa.

Os estudos genéticos recentes revelam que os grupos de animais apresentariam aproximadamente a seguinte filogenia:

O comprimento dos galhos da árvore teve que ser medido usando seqüências de RNA e aminoácidos. Os filos Sipuncula,  Orthonectida e Acanthocephala não aparecem no cladograma porque foram classificados em Annelida e Rotifera respectivamente.

Células 

Uma célula animal é uma célula eucariótica ou seja, uma célula que apresenta o núcleo delimitado pela membrana (carioteca), podem ser também unicelulares, como as amebas. Há também, as pluricelulares, como plantas e animais. A célula animal (como toda célula eucariótica) é delimitada pela membrana plasmática, ribossomo, citoplasma, mitocôndria e núcleo.

A palavra célula (que vem da palavra cella que significa caixa pequena) foi usada pela 1° vez em 1665, pelo inglês Robert Hooke (1635-1703). Com um microscópio muito simples ele observou pedaços de cortiça, e ele percebeu que ela era formada por compartimentos vazios que ele chamou de células.

Matthias Schleiden e Theodor Schwann, após muitos anos de observações, propuseram a teoria celular.Essa teoria afirma que todo ser vivo é formado por células. Em 1855, o pesquisador alemão Rudholph Virchow deu um passo adiante, declarando que toda célula surge de outra célula preexistente. Na célula animal não há celulose em suas paredes nem clorofila no seu interior, diferente da célula vegetal.

Ver também 
 Biota
 Direitos dos animais
 Lista de animais extintos
 Uso de ferramentas por animais
 Zoologia

Ligações externas 

Eucariontes